Apataniidae är en familj av nattsländor. Apataniidae ingår i överfamiljen Limnephiloidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Apataniidae 184 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Apataniidae